Serdar (ciutat), ciutat del Turkmenistan.
 Serdar (rang), rang militar de l'Imperi otomà, el Principat de Montenegro i el Principat de Sèrbia 
Serdar és l'escriptura turca de la paraula persa سردار (Sardār), que vol dir comandant.